Кубок Либертадорес 1963 — 4-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. В первом раунде восемь команд — чемпионов своих стран (Боливия не отправила своего чемпиона на турнир) играли в трёх группах. Действующий победитель «Сантос» начал борьбу со второго раунда и вновь стал победителем, обыграв в финале «Бока Хуниорс».

Участники

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1963 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1963 на сайте www.copalibertadores.ru

Футбол в Южной Америке в 1963 году
Кубок Либертадорес